Mulliez steht für:

 Association Familiale Mulliez, Holding für Unternehmensbeteiligungen der französischen Familie Mulliez
 Francis Mulliez, französischer Unternehmer
 Gérard Mulliez (* 1931), französischer Unternehmer
 Vianney Mulliez (* 1963), französischer Unternehmer